Tenisowy turniej WTA China Open 2009 odbywał się w dniach od 3 do 11 października w stolicy Chin, Pekinie, na kortach twardych. Łączna pula nagród wynosi 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Chinach